Boris Lewin ist der Name folgender Personen:

 Boris Lewin (Filmeditor) (auch Borys Lewin), Filmeditor
 Boris Jakowlewitsch Lewin (1906–1993), sowjetischer Mathematiker
 Boris Michailowitsch Lewin, ursprünglicher Name von Doiwber Lewin (1904–1941), sowjetischer Schriftsteller